Фоа — многозначное понятие.

Топоним 
 Фоа — остров в Королевстве Тонга в архипелаге Хаапай.
  — коммуна французского заморского сообщества Новая Каледония.

Фамилия 
 Фоа, Барретт (род. 1977) — американский актёр.
  (born 1937) — израильский психолог.
  (1892—1949) — итальянский инженер.
  (1916—2014) — итальянский актёр.
 Фоа, Эжени (1796—1852) — французская писательница.
  (born 1977) — американский иностранный корреспондент.

См. также 
  — род рыб семейства кардиналовые.
 FOA